Kemane ist ein Streichinstrument in verschiedener Bauformen, das in der türkischen Musiktradition gespielt wird:
 Kabak-Kemane ist eine dreisaitige Stachelfiedel mit einem fellbespannten Kalebassenresonanzkörper
 Kemençe heißen zwei türkische gestrichene Kastenhalslauten:
 Karadeniz kemençesi, schlanke bootsförmige Laute der Volksmusik der östlichen türkischen Schwarzmeerküste
 Fasıl kemençesi, auch armudi kemençe, besitzt einen birnenförmigen Korpus der klassischen türkischen Musik